Ко́нная поли́ция Азербайджана () — одно из полицейских подразделений МВД Азербайджанской Республики, созданное для наблюдательного патрулирования и обеспечения общественного порядка.

История

Период АДР 
Первые конные полицейские отряды в Азербайджане были созданы в период существования Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 г-х, под названием Конных городовых полицейских. Они сыграли значительную роль в становлении азербайджанской государственности, находясь на передовых рубежах в деле защиты независимости и национальных интересов страны.

20 марта 1919 года заново были определены новые штаты МВД Азербайджанской Демократической Республики. При МВД АДР была восстановлена единая канцелярия. Учитывая рассредоточенность и недокомплектованность сил полиции в регионах республики, Министром внутренних дел АДР Садых беком Агабекзаде был определен количественный стандарт личного состава полиции для всех периферийных подразделений полиции, который составил 320 полицейских, из которых 225 были пешие и 95 конные городовые.

Советский период 
С установлением советской власти в Азербайджане, конная полиция перешла под управление МВД Азербайджанской ССР и стала именоваться Конным полуэскадроном Бакинской рабоче-крестьянской милиции.

Новейшая история 

Основными функциями современной конной полиции Азербайджана, являющейся одним из внутренних подразделений МВД Республики, являются наблюдательное патрулирование и обеспечение общественного порядка. Так, в частности конная полиция обеспечивет общественный порядок во время проведения официальных международных встреч национальной футбольной сборной Азербайджана, а также ведет патрулирование бакинского приморского бульвара.

Форма

Вооружение

См. также 
 Министерство внутренних дел Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МВД Азербайджанской Республики

Полиция Азербайджана
Конная полиция